Хуа́н Ка́рлос I де Бурбон (, род. 5 января 1938, Рим, Королевство Италия) — король Испании, глава испанского государства и Верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года. Генерал-капитан (1975).

Путь к власти 
Сын главы Испанского королевского дома дона Хуана, графа Барселонского, внук Альфонсо XIII. Его крестил кардинал Эудженио Пачелли, в следующем году избранный папой Пием XII. Рос в Италии и Португалии.

В 1947 году диктатор Франсиско Франко провозгласил Испанию монархией, но трон остался незанятым. Граф Барселонский, основной претендент на престол, ранее был врагом Франко и участвовал в заговоре против него. Хуан Карлос и его брат, по договорённости Франко с графом Барселонским, получали образование в Испании.

В 1956 году единственный брат Хуана Карлоса — 14-летний инфант Альфонсо — погиб в Португалии в результате несчастного случая при неосторожном обращении с оружием. Неизвестно, сам ли Альфонсо спустил курок или его случайно (при игре с оружием или чистке ствола) застрелил Хуан Карлос.

22 июля 1969 года Франсиско Франко назначил наследником испанского престола 31-летнего Хуана Карлоса, старшего сына графа Барселонского, против воли отца. Традиционно наследником престола в Испании мог быть только принц Астурийский, но поскольку Франко не обладал полномочиями присвоить титул принца Астурийского Хуану Карлосу, каудильо изобрёл для последнего специальный титул «принца Испании». Хуан Карлос должен был занять престол не сразу, а лишь после кончины Франко, что и случилось 22 ноября 1975 года.

Правление 

Поначалу многим казалось, что правление Хуана Карлоса окажется недолговечным, и монархия будет скоро сметена вместе с наследием режима Франко. Однако король проявил дальновидность, проведя практически сразу же после вступления на престол демократические реформы. Был отправлен в отставку с поста главы правительства убеждённый франкист Карлос Ариас Наварро и заменён реформатором Адольфо Суаресом, легализованы политические партии (1977), распущена прежняя правящая партия — Испанская фаланга. В 1978 году была принята новая конституция Испании, где король был объявлен наследником не Франко, а исторической монархии, и гарантировались гражданские права и свободы. В том же году отец Хуана Карлоса I, граф Барселонский, отказался от прав на престол, и его сторонники, а также все другие династии Европы, наконец признали Хуана Карлоса законным королём. Провинции получили больше самостоятельности (Испания превратилась в государство с признаками федерации), что не сняло полностью проблему национализма и сепаратизма. Всё это примирило с новым королём левые партии, настроенные традиционно республикански.

В 1981 году оказал успешное сопротивление попытке государственного переворота, устроенного военными, стремившимися восстановить франкистский режим. После этого лидер испанских коммунистов Сантьяго Каррильо, за шесть лет до того называвший короля «Хуаном Карлосом Недолгим», воскликнул перед телекамерами в избытке чувств: «Боже, храни короля!»

С 1982 года король мало участвовал в текущей политической жизни и воспринимался прежде всего как символ национального единства и гарант демократических свобод. О степени популярности Хуана Карлоса не всегда легко судить, так как прямая критика его личности традиционно избегается в печати.

В 1984 году нанес официальный визит в СССР и на встрече с генсеком ЦК КПСС К. У. Черненко произнес речь о пути к демократии.

В 1992 году во время монаршего правления Хуана Карлоса I Испания принимала XXV летние Олимпийские игры, которые проходили в Барселоне. Король их и открывал.

В 2012 году король подвергся критике в прессе за дорогостоящую поездку на сафари в Ботсвану, включавшую в себя охоту на слонов. Кроме того, обсуждались ухудшившиеся отношения в семье.

Отречение и «самоизгнание» 
2 июня 2014 года в прямом эфире премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что «Его величество король Хуан Карлос откажется от престола в пользу своего сына, принца Филиппа», отметив, что, «в соответствии с конституцией Испании, должен быть принят специальный закон, который позволит взойти на престол наследному принцу Филиппу» и «испанский парламент в скором времени одобрит данный закон и провозгласит принца Филиппа королём Испании». Сам Хуан Карлос в микроблоге Королевского дома Испании в Twitter написал: «Сообщаю о своём решении отречься от испанской короны». По некоторым данным, отречение вызвано политическими причинами и не связано с состоянием здоровья Хуана Карлоса. Хуан Карлос принял решение об отречении ещё в январе и сообщил о нём Мариано Рахою и лидеру социалистической оппозиции Альфредо Пересу Рубалькабе в апреле. Позже Хуан Карлос в телеобращении к стране объяснил причины этого решения тем, что настало время передать бразды правления молодому, энергичному поколению, способному претворить нужные стране реформы, добавив, что его сын полностью готов к тому, чтобы стать королём:

После отречения 18 июня 2014 года от трона Хуан Карлос I получил титул почётного короля Испании. 3 августа 2020 года в официальном письме, направленном сыну Филиппу VI, Хуан Карлос I сообщил о своём взвешенном решении добровольно покинуть пределы страны под давлением ставшей известной информации о его личной жизни, во избежание ущерба имиджу испанской монархии. При этом супруга Хуана Карлоса I, почётная королева София, о которой в его послании не было сказано ни слова, остаётся в Испании и будет по-прежнему проживать во дворце Сарсуэла, но не будет выполнять каких-либо официальных обязанностей при дворе, о фактическом разводе четы почётных королей и их раздельном проживании было известно ещё на этапе отречения. По первоначальной информации, отрёкшийся король ко времени публикации своего письма уже покинул страну, вылетев якобы из португальского Порту в Доминиканскую Республику, где он временно остановился у своих друзей — богатой семьи кубинских сахарозаводчиков-эмигрантов Фанхуль в резиденции на территории туристического комплекса класса люкс «Каса-де-Кампо» в городе Ла-Романа. Спустя несколько дней последовала корректировка маршрута Хуана Карлоса I 2 августа 2020 года: из аэропорта галисийского Виго почётный король вылетел в Абу-Даби на частном джете Global 6500 и остановился в президентском номере сьют отеля Emirates Palace по приглашению друга, принца Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

За несколько месяцев до этого письма почётного короля в СМИ появилась информация о том, что в 2008 году король Хуан Карлос владел незадекларированными в налоговых органах счетами за границей, а также, в частности, получил от кругов, близких к королю Саудовской Аравии, 65 млн евро, которые позднее подарил своей подруге Коринне Ларсен. По этим фактам прокуратура Верховного суда Испании начала расследование, посчитав, что после отречения король Хуан Карлос I лишился иммунитета. Расследование дела в отношении Коринны Ларсен ведётся в швейцарском кантоне Женева. Судья Национальной судебной коллегии Испании Мануэль Гарсия-Кастельон вызвал её для дачи показаний в качестве свидетеля по делу в Испании 7 и 8 сентября 2020 года. Коалиционное правительство ИСРП и «Подемос» настаивало на том, чтобы Хуан Карлос I покинул официальную резиденцию — дворец Сарсуэла, а также отказался от титула почётного короля. Хуан Карлос I не готов добровольно расстаться с титулом почётного короля, но может быть лишён его указом действующего короля.

Испанские журналисты указывают на иронию судьбы и повторение в истории испанской монархии: при франкистском режиме в Испании на престол в стране претендовали оба: и отец, дон Хуан де Бурбон, граф Барселонский, и сын Хуан Карлос I, но последний предал отца и принял трон Испании из рук диктатора Франко. Впоследствии отец и сын примирились, и в мае 1977 года граф Барселонский отказался от своих династических прав, чтобы придать легитимности царствованию сына Хуана Карлоса I, взошедшему на престол за полтора года до этого. Ради спасения испанской короны уже самому Хуану Карлосу I пришлось в 2014 году сделать тот же шаг, а спустя шесть лет — отправиться в «самоизгнание».

По состоянию на 2021 год в Испании в отношении Хуана Карлоса ведётся несколько расследований.

Семья 
С 12 мая 1962 года женат на Софии Греческой, дочери короля Греции Павла I из династии Глюксбургов. Дети:
 инфанта Елена, герцогиня де Луго (р. 1963)
 инфанта Кристина, герцогиня Пальма-де-Майоркская (р. 1965)
 Филипп VI (р. 1968).

Престол перешёл к Филиппу, принцу Астурийскому. Следующими в линии престолонаследия являются его дочери инфанты Леонор (р. 2005) и София (р. 2007), после — инфанта Елена, её двое детей, далее — инфанта Кристина и её четверо детей.

Предки

Титулы и обращения 
 с 5 января 1938 по 15 января 1941 — Его Королевское Высочество инфант Хуан Карлос Испанский
 с 15 января 1941 по 21 июля 1969 — Его Королевское Высочество принц Астурийский
 с 21 июля 1969 по 22 ноября 1975 — Его Королевское Высочество принц Испании
 с 22 ноября 1975 по 19 июня 2014 — Его Величество король
 с 19 июня 2014 — Его Величество король Хуан Карлос Испанский

Факты 

 Хуан Карлос I является радиолюбителем-коротковолновиком, его позывной EA0JC (можно предположить, что буквы JC в позывном есть инициалы его имени Juan Carlos). Некоторые QSL-карточки от Хуана Карлоса можно посмотреть здесь .
 В 1972 году 34-летний Хуан Карлос принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене в парусном спорте и занял в составе испанского экипажа 15-е место в соревнованиях трёхместных лодок. Одним из соперников Хуана Карлоса был норвежский кронпринц Харальд, нынешний король Норвегии, который выступил успешнее и занял в составе норвежского экипажа 10-е место.
 В июне 2005 года Хуан Карлос I, несмотря на воспротивления иерархов Римско-католической церкви, подписал закон, легализирующий однополые браки на всей территории Испании, заявив, что «исполнит волю испанского народа, утверждённую кортесами, несмотря ни на чьи протесты».
 Хуан Карлос живёт самую долгую жизнь из всех глав испанского государства (до конца 2020 года этот рекорд держал Франсиско Франко, который жил 82 года 11 месяцев).
 В честь короля назван универсальный десантный корабль Juan Carlos I (L-61).

Награды

Награды Испании

Награды иностранных государств

Награды королевских династических домов:

Прочие награды 
 Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям (1993)
 Иностранный член Американского философского общества (1992).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Испанского королевского дома
 Король Испании отказывается от короны
 «Воля к обновлению и стремление к лучшему будущему». Испанский король Хуан Карлос отрекся от престола в пользу сына
 Игра престолов. Король Испании Хуан Карлос отрекся от трона в пользу своего сына Фелипе

Инфанты Испании
Политики XX века
Политики XXI века
Короли Испании
Кавалеры ордена Святого Лазаря
Яхтсмены Испании
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1972 года
Лауреаты международной премии им. Карла Великого
Лауреаты Государственной премии РФ в области гуманитарной деятельности
Лауреаты премии Нансена
Почётные доктора Болонского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Университета Бразилиа
Радиолюбители
Монархи, отрёкшиеся от престола
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Фигуранты «Архива Пандоры»
Иностранные члены Американского философского общества
Награждённые Золотой медалью Высшего совета по научным исследованиям
Почётные доктора Кембриджского университета
Выпускники Института Ле Роузи